

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Grasshoppers: 1989-1990

Grasshoppers: 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990

Grasshoppers: 1989

Allenatore

Competizioni nazionali

Vaduz: 2003-2004, 2004-2005

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale svizzera